Los Macorix (también llamados de Macorís o Macoriges), era un grupo aborigen, de República Dominicana muy parecido a los Ciguayos.

A diferencia de los ciguayos, los Macorix se establecieron en el interior de la isla La Española, en varios afluentes del río Yuna, También se asentaron en la costa del sureste de la isla, y además aparentemente tenían un idioma o dialecto distinto al de los Ciguayos, pero muy similar a este.

Los Macorix, posiblemente era un pueblo de origen pre-taino, al igual que los Ciguayos. Pero por la gran cantidad de Taínos en la isla, ellos tenían como segundo idioma al taíno que se hablaba de forma general en la isla. Estos se dedicaba principalmente a la pesca, caza y recolección de frutas y aunque aparentemente no está relacionados, los primeros colonos los confundían con los caribes.

Referencias

Indígenas del Caribe
La Española
Etnias antiguas de Centroamérica